Fabian Brunnström (né le  à Helsingborg, en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Durant la saison 2005-06, il a joué quelques parties avec Rögle BK en Allsvenskan, la seconde ligue de Suède. Il a joué la saison 2006-07 avec Borås HC, une équipe jouant alors en troisième ligue suédoise. Brunnström aida son équipe à gagner la ligue et à monter en Allsvenskan, le deuxième échelon. Il rejoint ensuite Färjestads BK en Elitserien. En 2008-2009, il signe avec les Stars de Dallas de la Ligue nationale de hockey. Le , lors de son premier match en carrière dans la ligue nationale, Brunnström inscrit son premier coup du chapeau contre les Predators de Nashville pour une victoire 6-4. Le , il est échangé aux Maple Leafs de Toronto en retour de Mikhaïl Stefanovitch.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006||Jonstorps IF ||Division 1 ||38||21||23||44||9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| Rögle BK ||Allsvenskan ||3||0||2||2||-|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007||Borås HC ||Division 1 ||41||37||36||73||28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008||Färjestads BK ||Elitserien ||54||9||28||37||16||12||1||0||1||6 
|-
|2008-2009||Moose du Manitoba ||LAH ||1 ||0 ||0 || 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009||Stars de Dallas ||LNH ||55 || 17|| 12|| 29||8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Stars de Dallas || LNH ||44 ||2|| 9 ||11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Stars du Texas || LAH || 8|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Stars du Texas || LAH || 37|| 11|| 10|| 21|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH || 35|| 4|| 10|| 14|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Griffins de Grand Rapids || LAH || 45|| 12|| 23|| 35|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Red Wings de Détroit || LNH || 5|| 0|| 1|| 1||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Frölunda HC || Elitserien || 51|| 9|| 9|| 18|| 24|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2013-2014|| Frölunda HC || SHL || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014||Leksands IF || SHL || 49 || 9 || 7 || 16 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015|| Leksands IF || SHL|| 38|| 8|| 10|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Malmö Redhawks || Allsvenskan ||8 ||2 ||6 ||8 ||4 || 12|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2016-2017 || Rungsted Ishockey || Metal Ligaen || 37 || 9 || 16 || 25 || 12 || - || - || - || - || -

| 104 || 19 || 22 || 41 || 22 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en février 1985
Naissance à Helsingborg
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Rögle BK
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Stars de Dallas
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Borås HC
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché